Příjmení Bulgakov nosili:

 Michail Bulgakov (1891–1940) – sovětský spisovatel.
 Sergej Nikolajevič Bulgakov (1871–1944) – ruský myslitel, filosof a pravoslavný teolog.